В парному розряді жіночого тенісного турніру Asian Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Лариса Нейланд і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Магдалена Малеєва і Мануела Малєєва 6–1, 6–3.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Яна Новотна (переможницяsse)
 Елізабет Смайлі /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (півфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Ніколь Брандтке (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Asian Open